

Astronomia 
 8697 Olofsson – asteroide della fascia principale

Persone 

 Anna Carin Olofsson (1973) – ex fondista e biatleta svedese
 Kjell Olofsson (1965) – ex calciatore svedese
 Linda Olofsson (1972) – ex nuotatrice svedese
 Maud Olofsson (1955) – politica svedese
 Nils Olofsson från Västerbotten (1550 circa–1600) – religioso svedese
 Peter Olofsson (1975) – ex calciatore svedese

Pagine correlate
 Ólafsson